Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2013./14. su bili nogometaši Rijeke.

Prva liga

Izvori 
 prva-hnl.hr/blog/prva-hnl-pionirikadeti/tablice , pristupljeno 12. veljače 2015.

2013-14
j-p